Corley ist der Familienname folgender Personen:

 Al Corley (* 1956), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger
 Annie Corley, US-amerikanische Schauspielerin
 DeMarcus Corley (* 1974), US-amerikanischer Boxer
 Elizabeth Corley (* 1956), englische Kriminal-Schriftstellerin
 Eric Corley (* 1959), US-amerikanischer Hacker und Herausgeber
 Ernest Corley, Pseudonym des britischen Science-Fiction-Schriftstellers Kenneth Bulmer (1921–2005)
 Gia Corley (* 2002), deutsche Fußballspielerin
 Manuel S. Corley (1823–1902), US-amerikanischer Politiker
 Pat Corley (1930–2006), US-amerikanischer Schauspieler
 Phil Corley (* 1951), britischer Radrennfahrer
 Roy F. Corley (1874–1953), US-amerikanischer Politiker

Corley ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Corley (Arkansas), Ort im Logan County, Arkansas
 Corley (Iowa), Siedlung auf gemeindefreiem Gebiet im Shelby County, Iowa
 Corley (Texas), Ort im Bowie County, Texas
 Corley (Barbour County, West Virginia), Ort im Barbour County, West Virginia
 Corley (Braxton County, West Virginia), Ort im Braxton County, West Virginia